Chemnitzer Fußballclub (dříve znám pod názvem FC Karl-Marx-Stadt) je německý fotbalový klub, který sídlí v saském městě Chemnitz (česky: Saská Kamenice, v letech 1953 – 1990: Karl-Marx-Stadt). Od sezóny 2018/19 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu community4you ARENA s kapacitou 15 000 diváků.

Ihned po svém vzniku, roku 1967, se stal mistrem tehdejší NDR, byl to však zároveň jeho poslední titul. Třikrát se probojoval do finále východoněmeckého poháru (1969, 1983, 1989), nikdy ho však nezískal.

Historie 
Po ukončení druhé světové války byla všechna dřívější sportovní sdružení v sovětské okupační zóně zrušena, což po sportovní stránce citelně poznamenalo většinu pozdějších východoněmeckých měst. Fotbal v Saské Kamenici měl před prohranou válkou dvě velmi úspěšná fotbalová mužstva – Chemnitzer BC a Polizei SV Chemnitz. Oba celky bývaly několikanásobnými účastníky Gauligy Sachsen, jedné ze skupin nejvyšší fotbalové soutěže na území Německa.

Teprve v roce 1946 byla na území města zakládaná nová sportovní sdružení, nejúspěšnější z nich byl klub SG Chemnitz Nord. V celkem krátkém období vystřídal několik názvů (od SG Nord až po BSG Fewa nebo BSG Chemie), jeho konec ovšem přichází brzy a to v roce 1953 po přejmenování města na Karl-Marx-Stadt. Komunistické orgány z něj vytvořily nové sportovní sdružení, které nazvali BSG Chemie Karl-Marx-Stadt. V roce 1966 se od sportovního klubu osamostatnil fotbalový oddíl, který se nazval zjednodušeně FC Karl-Marx-Stadt. Současný klub si svoji historii píše právě od tohoto data.

Historické názvy 
Zdroj: 

SG Nord
 1946 – SG Chemnitz Nord (Sportgemeinschaft Chemnitz Nord)
 1948 – BSG Fewa Chemnitz (Betriebssportgemeinschaft Fewa Chemnitz)
 1951 – BSG Chemie Chemnitz (Betriebssportgemeinschaft Chemie Chemnitz)
 1953 – zánik

Chemnitzer FC
 1953 – BSG Chemie Karl-Marx-Stadt (Betriebssportgemeinschaft Chemie Karl-Marx-Stadt)
 1956 – SC Motor Karl-Marx-Stadt (Sportclub Motor Karl-Marx-Stadt)
 1963 – SC Karl-Marx-Stadt (Sportclub Karl-Marx-Stadt)
 1966 – FC Karl-Marx-Stadt (Fußballclub Karl-Marx-Stadt)
 1990 – Chemnitzer FC (Chemnitzer Fußballclub)

Získané trofeje 
 DDR-Oberliga ( 1× )
 1966/67
 Sachsenpokal ( 10× )
 1996/97, 1997/98, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2018/19

Umístění v jednotlivých sezonách

SG Chemnitz Nord (1946 – 1953) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1949–1950: Landesklasse Sachsen-Ost
 1950–1951: DDR-Liga Süd
 1951–1952: DDR-Liga – sk. B
 1952–1953: DDR-Liga – sk. A

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

SC Karl-Marx-Stadt (1953 – 1966) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1953–1954: DDR-Liga – sk. A
 1954–1957: DDR-Oberliga
 1958: DDR-Liga
 1959: II. DDR-Liga – sk. D
 1960–1962: DDR-Liga
 1962–1966: DDR-Oberliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Chemnitzer FC (1966 – ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1966–1970: DDR-Oberliga
 1970–1971: DDR-Liga Süd
 1971–1991: DDR-Oberliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1992–1996: 2. Fußball-Bundesliga
 1996–1999: Fußball-Regionalliga Nordost
 1999–2001: 2. Fußball-Bundesliga
 2001–2006: Fußball-Regionalliga Nord
 2006–2008: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2008–2011: Fußball-Regionalliga Nord
 2011–2018: 3. Fußball-Liga
 2018– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2017/18: Z důvodu probíhající insolvence bylo klubu svazovými orgány odečteno devět bodů.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1966
Sport v Saské Kamenici